Кубок Кремля 2004 — ежегодный профессиональный теннисный турнир в серии международной серии ATP для мужчин и 1-й категории WTA для женщин.

Турнир традиционно проводился на закрытых хардовых кортах в московском спорткомплексе «Олимпийский». Мужской турнир проводился в 15-й раз, женский — в 9-й.

Соревнования прошли с 11 по 17 октября.

Прошлогодние победители:
 мужской одиночный разряд —  Тейлор Дент
 женский одиночный разряд —  Анастасия Мыскина
 мужской парный разряд —  Махеш Бхупати /  Максим Мирный
 женский парный разряд —  Надежда Петрова /  Меганн Шонесси

Соревнования

Мужчины

Одиночный разряд 

 Николай Давыденко обыграл  Грега Руседски со счётом 3-6, 6-3, 7-5.
 Давыденко выигрывает свой второй титул в году и четвёртый за карьеру.

Парный разряд 

 Игорь Андреев /  Николай Давыденко обыграли  Махеша Бхупати /  Йонаса Бьоркмана со счётом 3-6, 6-3, 6-4.
 Андреев и Давыденко выигрывают свои дебютные титулы.

Женщины

Одиночный разряд 

 Анастасия Мыскина обыграла  Елену Дементьеву со счётом 7-5, 6-0.
 Мыскина выигрывает свой третий титул в году и девятый за карьеру.
 Мыскина выигрывает свой первый титул данной категории в сезоне и второй за карьеру.
 Мыскина побеждает в Москве второй год подряд.

Парный разряд 

 Анастасия Мыскина /  Вера Звонарёва обыграли  Вирхинию Руано Паскуаль /  Паолу Суарес со счётом 6-3, 4-6, 6-2.
 Мыскина выигрывает свой второй титул за карьеру.
 Звонарёва выигрывает свой дебютный титул.

См. также 
 Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по теннису 2004

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Россия
Теннис
Теннис
Октябрь 2004 года
2004